Az alábbi lista Nassau uralkodóit tartalmazza.

Részei

Az egységes grófság

Walram-ág

Egységes grófság (1255–1355)

Sonnenberg (1355–1390)

Weilburg (1355–1816)

Saarbrücken (1429–1797)
Weilburgból kiszakadt grófság.

Usingen (1659–1816)
Saarbrückenből kihasított grófság.

Wiesbaden–Idstein (1355–1728)

Ottó-ág

Egységes grófság (1255–1303)

Dillenburg (1303–1739)

Beilstein (1343–1561)
Dillenburgról választották le.

Dietz (1606–1702)
Dillenburgból kihasított grófság.

Hadamar (1303–1711)

Siegen (1303–1328, 1606–1734)

Fordítás 

 
 
 

Német részuralkodók listái